SECO steht für:

 das schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft
 das saudi-arabische Unternehmen Saudi Electric Company

Siehe auch:
 Seco

Abkürzung